Kornet (blaasinstrument)
 Kornet (militair), vaandrig bij bepaalde legeronderdelen, oorspronkelijk een cavaleriecompagnie
 Kornet (hoofddeksel), een vrouwenmuts met twee punten
 Monika Kornet (1992), Nederlandse handbalster
 Kor of kornet, een type sleepnet, zie Boomkorvisserij

Zie ook 
 Cornet (doorverwijspagina)